Smittipora är ett släkte av mossdjur. Smittipora ingår i familjen Onychocellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Smittipora